Liessaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Liessaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Liessaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar